ЗИЛ может означать:

 Завод имени Лихачёва (ЗИЛ) — ныне ликвидированный крупный советский/российский автомобильный завод; и ряд моделей (марка) машин, производившихся этим заводом.
 Зиларт — строящийся жилой комплекс в Москве на территории ликвидируемого завода им. Лихачёва.
 Тюфелева роща (Парк «ЗИЛ») — парк в строящемся жилом комплексе «Зиларт».
 ТЭЦ ЗИЛ — тепловая электростанция в Москве, см. Список тепловых электростанций России.
 
 Зил — гора в Австралии.

Транспорт 
 ЗИЛ — планируемая станция метро Бирюлёвской линии в Москве.
 ЗИЛ — планируемая станция метро Троицкой линии в Москве.
 ЗИЛ — платформа Московского центрального кольца в Москве.
 ЗИЛ — название до 2019 года платформы Тульская Павелецкого направления Московской железной дороги в Москве.

См. также 
 
 Nagatino i-Land (Нагатино-ЗИЛ)
 Волхонка-ЗИЛ
 Торпедо-ЗИЛ